Název Libín má více míst/objektů:

 Libín, obec v okrese České Budějovice
 Libín (Šárovcova Lhota), část obce Šárovcova Lhota v okrese Jičín
 Libín (Šumavské podhůří) (1094 m), hora s rozhlednou na území města Prachatice
Libín (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na kopci Libín na území města Prachatice
Libín – rozhledna na stejnojmenné hoře
Libín – obchodní centrum v Prachaticích

Podobný název má:
 Libíň, část města Sedlčany v okrese Příbram

Externí odkazy